The Family Jewels () — дебютный студийный альбом валлийской певицы Марины Диамандис, более известной под сценическим именем Marina and the Diamonds. Пластинка была издана 15 февраля 2010 года на лейблах  и Atlantic. Во время записи альбома, Диамандис сотрудничала с такими продюсерами, как , , Грег Кёрстин,  и . Исполнительница определяет темы песен диска, как «искушение меркантилизма, современных общественных ценностей, семьи и женской сексуальности». а

Альбом The Family Jewels получил довольно положительные отзывы от музыкальных критиков. Пластинка дебютировала с пятой позиции в британском чарте UK Albums Chart с продажами  копий за первую неделю. В конечном счёте, альбом получил золотую сертификацию от Британской ассоциацией производителей фонограмм с общими продажами  копий на территории Великобритании. The Family Jewels умеренно занимал позиции в международных чартах, расположившись на 138 месте в американском Billboard 200 с продажами четыре тысячи копий за первую неделю.

Релиз The Family Jewels поддерживался пятью синглами, на каждый из которых было снято музыкальное видео. Песня  была выпущена в качестве первого 13 ноября 2009 года, однако трек  стал первым синглом у Диамандис, вошедшим в чарт UK Singles Chart, расположившись на 12 месте. Последующие синглы ,  и  соответственно достигли максимума на 26, 38 и 141 позициях в чарте Великобритании. В качестве промокомпании, с января 2010 года по декабрь 2011 года было проведено турне , в рамках которого певицы посетила города Австралии, Европы и Северной Америки.

История создания 
Родившаяся и выросшая в юго-восточном Уэльсе, Диамандис переехала в Лондон в 18 лет, чтобы учиться музыке, несмотря на отсутствие опыта. После вылета из четырёх заведений и провала на прослушивании, она начала сочинять собственные песни. В 2008 году, после успеха прошлогоднего мини-альбома Mermaid vs. Sailor, выпущенного ей на Myspace, девушка подписала контракт с Neon Gold Records и 679_Artists. В 2009, после выступлений на множестве фестивалей, в том числе на летнем Гластонбери, она заняла второе место на BBC Sound of… 2010 года, а также была одной из трёх номинантов на Critics' Choice Award в 2010 Brit Awards.

В интервью 2012 года с газетой Between the Lines Диамандис сказала, что название альбома пошло от сленгового названия яичек, но она стеснялась признать это раньше.

Музыкальный стиль 
Диамандис рассказала, что альбом это «работа, во многом вдохновлённая искушением меркантилизма, современными общественными и семейными ценностями, а также женской сексуальностью», которая должна «прослушиваться с удовольствием и быть историей, вызывающей у людей сомнения в себе».

В статье журнала Q, Хью Монтгомери определил, что в альбоме присутствуют жанры диско («Shampain»), бабблгам панк («Girls») и кабаре («Hermit the Frog»).

Выпуск и промокомпания

Музыкальные видео

Синглы

Концертный тур

Реакция критиков

Коммерческий успех

Список композиций 
Данные адаптированы из буклета альбома The Family Jewels.

Комментарии

Участники записи

Чарты и сертификации

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификации

Издания альбома

Примечания

Ссылки 
 The Family Jewels  на Яндекс. Музыке
 

Дебютные альбомы 2010 года
Альбомы Atlantic Records
Альбомы на английском языке
Альбомы Марины Диамандис